Le Monument à Surugue (ou Monument à Charles Surugue) est un monument situé boulevard de la Chaînette, à Auxerre.

Consacré à Charles Surugue, un ancien maire d'Auxerre et engagé volontaire à l'âge de  dans la Première Guerre mondiale qui lui vaut le surnom de « plus vieux poilu de France », le monument date de 1930.

Le monument est inscrit au Monument historique depuis 2016.

Liens externes

Notes et références 

Monument historique à Auxerre
Monument historique inscrit en 2016
Culture à Auxerre